Ни́на Па́влова:
 Павлова, Нина Александровна (1939—2015) — советская и российская писательница, драматург.
 Павлова, Нина Владимировна (1910—?) — горный инженер-геолог, первооткрыватель Чапинского месторождения россыпного золота (Северный Урал).
  (род. 1947) — белорусская балерина.
 Павлова, Нина Михайловна (1897—1973) — русская советская писательница, ученый-селекционер, доктор биологических наук.
 Павлова, Нина Сергеевна (1932—2021) — советский и российский филолог, переводчик, литературовед.